Engageante peut être :
 engageante, le nom d'une manchette de vêtement
 le nom de plusieurs navires de la Marine nationale
 Engageante (Y751) : bâtiment d'Instruction à la Manœuvre (BIM)
 Engageante (canonnière) :  canonnière de lutte anti-sous-marine de la période de la Première Guerre mondiale, l'une des huit unités de la classe Friponne.